Olaszország
Chignolo d’Isola, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Chignolo Po, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében